Chikwelu ist der Familienname folgender Personen:

 Chinweoke Chikwelu (* 1970), nigerianische Speerwerferin
 Rita Chikwelu (* 1988), nigerianische Fußballspielerin